Německá fotbalová Bundesliga 2010/11 probíhala od 20. srpna 2010 do 14. května 2011. Zúčastnilo se jí 18 týmů a německý titul získalo mužstvo Borussia Dortmund.

Účastníci

Konečná tabulka 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Seznam Čechů, kteří byli na soupisce některého mužstva této sezóny Bundesligy

Nejlepší střelci

Reference

Externí odkazy 
 

Německá fotbalová Bundesliga
Fotbal v roce 2010
Fotbal v roce 2011
Sport v Německu v roce 2010
Sport v Německu v roce 2011